steht für:
 jemand, der alle moralischen Wertvorstellungen verneint, siehe Nihilismus
 ein Angehöriger einer revolutionären Bewegung im Russischen Kaiserreich, siehe Russischer Nihilismus
 Nihilist (Band), eine schwedische Death-Metal-Band

Siehe auch:

 Nihil (Begriffsklärung)
 The Nihilist Spasm Band, eine 1965 gegründete kanadische Noiseband
 Nihilistische Anarchistenhorde, ein Konzept von Robert Anton Wilson; siehe Robert Anton Wilson#Themen
 Cotard-Syndrom (auch Nihilistischer Wahn), eine inhaltliche Denkstörung, bei dem die betroffene Person davon überzeugt ist, tot oder nicht existent zu sein, glaubt zu verwesen oder innere Organe verloren zu haben